Knutsen est un patronyme norvégien dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Valdemar Knutsen (1158–1236), prince et ecclésiastique danois ;
  (1894–1961), journaliste et romancier norvégien ;
 Knut Knutsen (armateur), un entrepreneur qui fonda en 1896 Knutsen O.A.S. Shipping AS, un des principaux armateurs et transporteurs maritimes (pétrole, gaz) norvégiens;
  (1905–1991), homme politique norvégien ;
 Tormod Knutsen (1932-2021), coureur norvégien du combiné nordique ;
  (né en 1932), homme politique norvégien ;
  (1944–2009), joueur puis entraîneur de football norvégien ;
  (née en 1951), femme politique norvégienne ;
  (né en 1951), écrivain norvégien ;
  (né en 1959), homme politique norvégien ;
 Espen Knutsen (né en 1972), joueur norvégien de hockey sur glace ;
  (né en 1977), joueur puis entraîneur de football norvégien ;
  (née en 1982), joueuse de football norvégienne ;
  (née en 1983), joueuse de football (gardienne de but) norvégienne ;
  (née en 1985), joueuse de football norvégienne.
 Knut Knutsen (1903-1969), architecte norvégien

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme norvégien

no:Knutsen